Szalai Tamás
Szalai Tamás (1958) labdarúgó
Szalai Tamás (1980)  labdarúgó, jobbhátvéd, középpályás
Szalai Tamás (1984)  labdarúgó, középpályás
Szalai Tamás (1985) csillagász
Szalai Tamás (1988) kajakozó
Szalai Tamás zenész Takáts Eszter és zenekarának nagybőgőse
hasonló nevűek
 Szalai-Kocsis Tamás (1976) sci-fi-író